La saison 2021 du Supersevens, qui porte le nom de In Extenso Supersevens d'après son sponsor du moment, est la deuxième édition de cette compétition de rugby à sept. Elle se déroule sur trois étapes estivales du  au  suivi d'une étape de finales organisée le  à la Paris La Défense Arena. Elle oppose les quatorze clubs de Top 14, les Barbarians français et le Monaco rugby sevens.

Présentation

Format 

La compétition se déroule d'abord sur trois étapes estivales organisées à Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle, respectivement le 14, 21 et 28 août 2021. Au cours de chacune des 3 étapes de classement, 22 matches de deux fois 7 minutes sont disputées.

Les trois vainqueurs d'étape et les cinq autres meilleurs du classement général de cette tournée estivale se retrouvent ensuite pour se disputer le titre de champion de France lors de la grande finale organisée le  à la Paris La Défense Arena.

Étapes

Participants 
La compétition oppose les quatorze clubs de Top 14, les Barbarians français et le Monaco rugby sevens.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Les équipes sont constituées par les joueurs suivants lors des étapes d'Aix-en-Provence, de Toulouse, de La Rochelle, ainsi que pour l'étape finale :

Étape 1 : Aix-en-Provence 

La première étape se déroule le  au stade Maurice-David d'Aix-en-Provence, et voit la Section paloise s'imposer en finale face au Racing 92, dans une réédition de la finale de l'édition 2020. La Section paloise est donc assurée de sa qualification pour l'étape finale tandis que le Racing 92, tenant du titre, met également une option sur sa qualification, malgré sa défaite en finale. En revanche, des équipes comme le Stade toulousain, l'USA Perpignan, le Castres olympique ou l'Union Bordeaux Bègles, qui finissent aux dernières places, voient leurs chances de qualification se réduire.

Tableau principal

Matchs de classement

Étape 2 : Toulouse 

La seconde étape se déroule le  au stade Ernest-Wallon de Toulouse, et voit Monaco rugby sevens s'imposer en finale face au Barbarians français. Le local de l'étape, le Stade toulousain termine .

Tableau principal

Matchs de classement

Étape 3 : La Rochelle 

La troisième et dernière étape se déroule le  au stade Marcel-Deflandre de La Rochelle, et voit Monaco rugby sevens, une nouvelle fois s'imposer en finale face au RC Toulon. Le local de l'étape, le Stade rochelais termine .

Tableau principal

Matchs de classement

Classement général 

 en gras les équipes vainqueurs d’un tournoi et directement qualifiées pour la finale

Étape finale : Nanterre

Tableau principal 
Le rang au classement général détermine les oppositions des quarts-de-finale de l'étape finale.
L'étape finale se déroule le  à la Paris La Défense Arena de Nanterre, et réunit les vainqueurs d'étapes ainsi que les six meilleurs équipes au classement général.

/ place 
Les équipes éliminées en quarts de finale du tableau principal disputent deux matchs de classement.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2021-2022 de Top 14
 Saison 2021-2022 de Pro D2

Liens externes 
 

Rugby à sept en 2021
Rugby à sept